Daniel Fehrman henviser til blandt andre:

 Daniel Fehrman (gravør) (1710–1780) – svensk medaljør
 Daniel Fehrman (kirkehistoriker) (1874–1941) – svensk kirkehistoriker